Az alábbi lista Luxemburg legnagyobb népességű településeit sorolja fel.

 
Települések listái országok szerint